Wolaytta (ወላይታ, auch Walaytta, Welaytta, Welayta, Wolaita u. a.) bezeichnet:
 Wolaytta (Volk), eine Ethnie in Äthiopien
 Wolaytta (Sprache), eine Sprache in Äthiopien
 Königreich Wolaytta, ein ehemaliges Königreich in Äthiopien